Svetovno prvenstvo v biatlonu 2016 je triinpetdeseto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 3. in 13. marcem 2016 v mestu Oslo na Norveškem, v petih disciplinah za moške in ženske ter mešani štafeti.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Mešano

Medalje

Medalje po državah

Medalje po biatloncih

Sklici in opombe

Zunanje povezave

IBU 

2016
2016 v športu
Športne prireditve na Norveškem
Šport v Oslu